Го́род Барнау́л — муниципальное образование и административно-территориальное образование в Алтайском крае России.

В рамках административно-территориального устройства является административно-территориальным образованием городом краевого значения. С точки зрения муниципального устройства образует муниципальное образование со статусом городского округа.

Административный центр городского округа — город Барнаул.

История 
Статус и границы городского округа и города краевого значения установлены Законом Алтайского края от 27 декабря 2008 года № 144-ЗС «О статусе и границах муниципального и административно-территориального образования город Барнаул Алтайского края».

Население

Населённые пункты 
В состав городского округа (города краевого значения) входят 26 населённых пунктов:

Населённые пункты, входящие в городской округ, подчинены районам города Барнаула и соответствующим сельским (поселковым) администрациям.
Упразднённые населенные пункты: села Усть-Лосиха, Зимовка, Куета

Примечания 

Городской округ город Барнаул